Selomerto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Selomerto, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Selomerto, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar